Scolioneura är ett släkte av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1890. Scolioneura ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Scolioneura